Елгин има више значења:
 Елгин (Тексас)
 Елгин (Охајо)
 Елгин (Уједињено Краљевство)

Партнерски градови